Termin sarin ima više značenja.

 Sarin, bojni otrov
 Delta Herkulis, zvezda